Braunkohlenbergwerk Malliß steht für folgende Lagerstätten in Mecklenburg-Vorpommern:

 Braunkohlenbergwerk Malliß (Unterflöz)
 Braunkohlenbergwerk Malliß (Oberflöz)